PKB steht für:
 Palliativmedizinische Komplexbehandlung, ein bestimmter Leistungscode im DRG-Abrechnungssystem für Krankenhäuser
 Partai Kebangkitan Bangsa (deutsch "Nationale Erweckungspartei"), politische Partei in Indonesien
 Pillkaller Kleinbahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in Ostpreußen
 Plettenberger Kleinbahn, siehe Plettenberger Straßenbahn
 PKB Private Bank SA (vormals Privat Kredit Bank), eine Schweizer Privatbank
 Polykristallines kubisches Bornitrid
 Proteinkinase B
 Prozesskontrollblock
 Prone Knee Bend, umgekehrter Lasègue-Test, siehe Lasègue-Zeichen
 Mid-Ohio Valley Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Parkersburg (West Virginia), Wood County (West Virginia), West Virginia

pKb steht für:
 ein Maß für die Stärke einer Base, siehe Basenkonstante

pkb steht für:
 Pokomo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sabaki-Sprache der Pokomo in Kenia

Abkürzung